Красносілківська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Красносілківська сільська рада — Житомирська область, Коростенський район
 Красносілківська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрівський район